Skalin ist der Name folgender Orte: 

 Skalin (Gryfice), deutsch Schellin, Dorf im Powiat Gryficki der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Skalin (Stargard), deutsch Schellin, Dorf im Powiat Stargardzki der Woiwodschaft Westpommern in Polen

Skalin ist zudem der Familienname der folgenden Personen:

 Igor Anatoljewitsch Skalin (* 1970), russischer Segler